«Супермен» () — художественный фильм, экранизация комикса издательства DC Comics об одноимённом супергерое.

Фильм снят совместно с Великобританией, Швейцарией, Панамой и Соединёнными Штатами. В главных ролях снялись: Кристофер Рив — роль Супермена, Джин Хэкмен — роль Лекса Лютора, Марлон Брандо — роль Джор-Эла, отца Супермена, Марго Киддер — роль Лоис Лейн. Также в фильме снялись Гленн Форд, Джеки Купер, Тревор Ховард, Теренс Стэмп, Валери Перрин, Нед Битти, Мария Шелл и Сара Дуглас. В фильме показано происхождение персонажа, начиная с младенчества на планете Криптон, его детство и юность в небольшом городе Смолвиль, работа репортёром в Метрополисе под прикрытием Кларка Кента и противостояние со злодеем Лексом Лютором.

До того, как был привлечен Ричард Доннер, в качестве режиссера рассматривались кандидатуры нескольких режиссеров, прежде всего Гая Хэмильтона. В качестве сценаристов были наняты Марио Пьюзо, Дэвид Ньюман, Лесли Ньюман и Роберт Бентон. Том Манкевич, переписавший сценарий, был указан в титрах как «креативный консультант». Было принято решение снимать фильм «Супермен» и его сиквел «Супермен 2» одновременно. Cъёмки начались в марте 1977 года и продлились до октября 1978 года. После разногласий, возникших между Доннером и продюсерами, было принято решение прекратить съёмки сиквела и закончить сначала первый фильм.

Бюджет фильма составлял 55 миллионов долларов. «Супермен» вышел на экраны в декабре 1978 года, его мировые кассовые сборы фильма достигли 300 миллионов долларов, что являлось вторым результатом по сборам в году. Особо была отмечена игра Кристофера Рива: он получил премию BAFTA. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучшая музыка», и получил специальную премию «Оскар» за особые достижения за визуальные эффекты. Являясь первопроходцем в использовании спецэффектов и повествовании научно-фантастических сюжетов, фильм предвосхитил массовую популярность голливудских киносериалов о супергероях. В 2017 году был внесён в Национальный реестр фильмов.

Сюжет 
На планете Криптон Совет единогласно приговаривает троих вождей мятежа во главе с генералом Зодом к заточению в Фантомной зоне. Решающий голос оказывется за учёным, членом Совета Джор-Элом. Зод призывает Джор-Эла присоединиться к ним, обещая поделиться властью, но учёный неумолим и мятежники отправляются в заточение. Джор-Эл призывает Совет объявить эвакуацию населения, ведь солнце Криптона через месяц станет сверхновой звездой. Однако Совет отказывается поверить Джор-Элу и под угрозой обвинения в мятеже выбивают из него обещание молчать. Чтобы спасти своего сына Кал-Эла, Джор-Эл запускает космический аппарат, отправивший его к Земле - планете с подходящей атмосферой, где Кал-Эл получит сверхчеловеческие способности. Вскоре после запуска, солнце Криптона взрывается, уничтожая планету.

Корабль приземляется рядом со Смолвилем, штат Канзас. Кал-Эла, которому уже три года, находят Джонатан и Марта Кент. Пораженные тем что он смог поднять их грузовик, они берут его на свою ферму и растят как собственного сына, назвав его Кларком по девичьей фамилии Марты.

В 18 лет, вскоре после смерти Джонатана из-за сердечного приступа, Кларк слышит некий «звонок» и обнаруживает светящийся кристалл в останках своего корабля. Это вынуждает его отправиться в Арктику, где кристалл строит Крепость Одиночества. Там появляется голограмма Джор-Эла и объясняет происхождение Кларка, его силы и обязанности. После 12 лет обучения Кларк покидает крепость, надевает сине-красный костюм с символом рода Эл на груди и становится репортером газеты «Daily Planet» в Метрополисе. У него возникает романтическое влечение к коллеге Лоис Лейн.

Лоис попадает в аварию на вертолете и Кларк впервые использует свои силы прилюдно, чтобы спасти её, вызывая восхищение толпы. Далее он мешает вору ограбить Солоу-билдинг, снимает с дерева кошку девочки в Бруклин-Хайтс и спасает борт № 1 после удара молнии, разрушившей двигатель. Став местной знаменитостью, он навещает Лоис следующей ночью и летает с ней над городом, позволяя ей взять у него интервью для статьи, в которой она называет его «Супермен».

Гений преступного мира Лекс Лютор задумал нанести удар украденной ракетой в Калифорнийский жёлоб. После мощного землетрясения Калифорния ушла бы под воду, а никчёмная полоса земли в пустыне, купленная Лютором, превратилась бы в морское побережье. Узнав о том, что армия и флот США начали испытания двух атомных ракет, он крадёт одну из них.

Зная, что Супермен может сорвать его план, Лютор заманивает его в подземную пещеру и подвергает воздействию криптонита. Когда Супермен ослабел, Лютор продолжил насмехаться над ним, показывая, что другая ракета направляется к городу Хакенсак (Нью-Джерси), зная, что даже Супермен не сможет остановить оба удара. Ева Тешмахер, сообщница Лютора, находится в ужасе, потому что её мать живёт в Хакенсаке, но Лютор игнорирует её и оставляет Супермена на медленную смерть. Зная его репутацию всегда держать свое слово, Тешмахер освобождает Супермена при условии, что тот в первую очередь займется ракетой в Нью-Джерси. После того, как Супермен направляет ракету в космическое пространство, другая взрывается возле Сан-Андреаса. Он смягчает последствия ядерного взрыва, избавляясь от загрязнения Земли, но ударная волна разрушает мост Золотые ворота и знак Голливуда.

В то время как Супермен спасал других людей от толчков, автомобиль Лоис упал в расщелину, образовавшуюся от одного из них. Он быстро заполняется грязью и мусором, и она умирает от удушья. Шокированный тем, что он не смог спасти её, Супермен игнорирует предупреждение Джор-Эла не манипулировать человеческой историей. Он разгоняется вокруг Земли, обращая время вспять, и спасает Лоис. Затем он сажает Лютора в тюрьму и взмывает в небо для дальнейших приключений.

Актёрский состав 

 Марлон Брандо в роли : Биологический отец Супермена на Криптоне. У него была теория о взрыве планеты, но Совет отказывался слушать. Он умирает, когда планета взрывается, но успешно отправляет своего маленького сына на Землю, чтобы помочь ребёнку. Брандо подал в суд на Салкиндов и Warner Bros. на 50 миллионов долларов, потому что чувствовал себя обманутым из-за своей доли кассовых сборов. Это помешало использовать кадры Брандо в версии фильма «Супермен 2» Ричарда Лестера.
 Джин Хэкман в роли Лекса Лютора: Научный гений и бизнесмен, заклятый враг Супермена. Именно он обнаруживает слабость Супермена и вынашивает план, который подвергает опасности миллионы людей.
 Кристофер Рив в роли Кларка Кента / Супермена: Рождённый на Криптоне как Кал-Эл и выросший на Земле, он является существом огромной мощи, силы и неуязвимости, которое, осознав свое предназначение служить человечеству, использует свои силы для защиты и спасения других. Чтобы защитить свою личность, он работает в Метрополисе в  в качестве мягкого газетного репортёра Кларка Кента и переодевается в красно-синий красный костюм с плащом со щитом S на груди и прозванный Лоис «Суперменом». Рив был выбран из более чем 200 актёров, которые пробовались на эту роль.
 Джефф Ист в роли подростка Кларка Кента: В подростковом возрасте он вынужден скрывать свои сверхчеловеческие способности, что делает его непопулярным среди одноклассников и препятствует его усилиям по привлечению внимания одноклассницы  (Дайан Шерри). После смерти приёмного отца он отправляется в Арктику, чтобы открыть для себя свое криптонское наследие. Диалог Иста в фильме переделан Кристофером Ривом для окончательной версии.
 Нед Битти в роли Отиса: Неуклюжий приспешник Лекса Лютора.
 Джеки Купер в роли : Вспыльчивый босс Кларка Кента в Daily Planet. Он поручает Лоис раскрыть новости о том, что неизвестный бизнесмен покупает крупную недвижимость в Калифорнии. Первоначально на роль был выбран Кинан Уинн, но был отброшен незадолго до съёмок из-за болезни сердца. Купер, который первоначально пробовался на Отиса, был впоследствии выбран.
 Гленн Форд в роли Джонатана Кента: Приёмный отец Кларка Кента в Смоллвиле в молодости. Он фермер, который обучает Кларка навыкам, которые помогут ему в будущем. Позже он страдает от сердечного приступа со смертельным исходом, который меняет взгляды Кларка на его долг перед другими.
 Тревор Ховард в роли первого старейшины: Глава Криптонского Совета, который не верит утверждению Джор-Эла о том, что Криптон обречен. Он предупреждает Джор-Эла: «Любая ваша попытка создать атмосферу страха и паники среди населения должна рассматриваться нами как акт восстания».
 Марго Киддер в роли Лоис Лейн: Репортёр Daily Planet, который вызывает у Кларка Кента романтический интерес. У продюсеров и режиссёра была очень специфическая концепция Лоис: раскрепощенная, упрямая, остроумная и привлекательная. Киддер была выбрана, потому что в её игре была определенная искра и жизненная сила, а также из-за её тесного взаимодействия с Кристофером Ривом. На роль претендовали более 100 актрис. Марго Киддер (предложена ), Энн Арчер, Сьюзан Блэйкли, Лесли Энн Уоррен, Дебора Раффин и Стокард Чэннинг проходили скрин-тест с марта по май 1977 года. Окончательное решение было между Чэннинг и Киддер, последняя получила роль.
  в роли : Крупный и молчаливый, третий из криптонских злодеев, приговоренных к изоляции в .
 Валери Перрин в роли : Подруга и сообщница Лекса Лютора. Уже цинично относясь к его растущей грандиозности и обеспокоенная его жестокостью, она спасает жизнь Супермена, узнав, что Лютор запустил ядерную ракету в направлении родного города её матери Хакенсак, Нью-Джерси. Она проявляет романтический интерес к Супермену, что подразумевается тем, что она поправляет волосы, прежде чем она сообщит ему о своем присутствии, а затем поцеловав его, прежде чем она спасет его жизнь. Первоначально роль предлагали и Голди Хоун и Анн-Маргрет, но обе хотели слишком много денег за эту роль.
 Мария Шелл в роли Вонд-Ах: Как и Джор-Эл, ведущий криптонский ученый; но и она не подчиняется теориям Джор-Эла.
 Теренс Стэмп в роли Генерала Зода: Злой лидер трёх криптонских преступников, который клянется отомстить Джор-Элу, когда его приговаривают к Фантомной зоне. Его появление должно было сделать его и его сообщников главными антагонистами «Супермена II».
 Филлис Такстер в роли Марты Кент (урожденная Кларк): Верная приёмная мать Кларка Кента. Добрая женщина, которая без ума от своего приёмного сына и безумно предана своему мужу Джонатану. Она эмоциональная поддержка своего сына после того, как Кларк опустошен смертью Джонатана. Такстер была свекровью продюсера Ильи Салкинда.
 Сюзанна Йорк в роли : Биологическая мать Супермена на Криптоне. Она, узнав о судьбе Криптона, опасается отправить своего маленького сына в одиночку на чужую планету.
 Марк Макклюр в роли : Фотограф-подросток из Daily Planet. Джефф Ист, сыгравший подростка Кларка Кента, изначально пробовался на эту роль, но уступил по рейтингу после его роли подростка Кларка.
 Сара Дуглас в роли : Заместитель генерала Зода и соучастница, приговорённая к Фантомной Зоне за её неэтичные научные эксперименты. Кэролайн Манро отказалась от возможности сыграть Урсу в пользу Наоми в фильме «Шпион, который меня любил».
 Гарри Эндрюс в роли второго старейшины: Член Совета, который призывает Джор-Эла разумно относиться к планам спасения Криптона.

Кирк Элин и Ноэль Нилл камео появились в роли родителей Лоис Лейн  и Эллы Лейн в удалённой сцене, которая была восстановлена в более поздних выпусках домашних медиа. Элин и Нил сыграли Супермена и Лоис Лейн в киносериалах «Супермен» (1948) и «Атомный человек против Супермена» (1950) и были первыми актёрами, которые сыграли персонажей на экране в формате «живого» действия. Нилл повторила свою роль в телесериале 1950-х годов «».

Ларри Хэгмэн и  также сделали камеи; Хэгмэн играет армейского майора, отвечающего за конвой, который перевозит одну из ракет, а Рид играет самого себя, когда он встречает Лоис и Кларка у штаб-квартиры Daily Planet.

Производство

Разработка 
Илья Салкинд впервые задумал идею фильма о Супермене в конце 1973 года. В ноябре 1974 года, после долгих и сложных переговоров с DC Comics, права на фильм «Супермен» были приобретены Ильёй, его отцом Александром Салкиндом и их партнером Пьером Спенглером. DC потребовало список актеров, которых собирались рассматривать на роль Супермена, и одобрил выбор продюсеров: Мухаммеда Али, Аль Пачино, Джеймса Каана, Стива Маккуина, Клинта Иствуда и Дастина Хоффмана. Создатели фильма сочли, что лучше всего снимать «Супермена» и «Супермена II» параллельно, и заключили контракт с Warner Bros. на производство фильма. Уильяму Голдману поступило предложение написать сценарий, также рассматривалась кандидатура Ли Брэкетта. Илья нанял Альфреда Бестера, который начал писать для фильма. Однако Александр почувствовал, что Бестер недостаточно известен, поэтому он нанял Марио Пьюзо (известного по книгам и фильмам «Крестный отец»), чтобы написать сценарий, его гонорар составил 600 000 долларов.Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Фридкин, Ричард Лестер, Питер Йейтс, Джон Гиллермин, Рональд Ним и Сэм Пекинпа вели переговоры, чтобы срежиссировать фильм. Джордж Лукас отклонил предложение из-за обязательств по «Звездным войнам».

Илья хотел нанять Стивена Спилберга для режиссуры, но Александр был настроен скептически, считая, что лучше всего «подождать пока выйдет большая рыба [Спилберга]». Челюсти были очень успешными, побудив продюсеров предложить Спилбергу место режиссера, но к тому времени Спилберг уже собирался снять «Близкие контакты третьей степени». Гай Хэмильтон был нанят в качестве режиссёра, в то время как Пьюзо сдал свой 500-страничный сценарий для Супермена и Супермена II в июле 1975 года.

В начале 1975 года Марлон Брандо подписал контракт на роль Джор-Эла с зарплатой в 3,7 миллиона долларов и 11,75 % от кассовой прибыли на общую сумму 19 миллионов долларов. Он привёл Салкинда в состояние ужаса, предложив на их первой встрече, чтобы Джор-Эл появился в виде зеленого чемодана или бейгла с голосом Брандо, но Доннер использовал лесть, чтобы убедить актера изобразить Джор-Эла самому. Брандо надеялся использовать часть своей зарплаты для предложенного им мини-сериала из 13 частей в стиле сериала «Корни», и посвящённого Коренным Американцам в Соединенных Штатах. У Брандо был пункт в контракте, обязывающий завершить все сцены с ним за двенадцать дней. Он также отказался запоминать свой диалог, поэтому по всей съёмочной площадке были составлены контрольные карты. Другой лауреат премии «Оскар» Джин Хэкман получил роль Лекса Лютора через несколько дней. Создатели фильма решили первым делом снимать все сцены Брандо и Хэкмана, «потому что они сразу же будут сниматься в других фильмах». Хотя Салкинды чувствовали, что Пьюзо написал солидную историю для фильма из двух частей, они сочли его сценарии слишком длинными и поэтому наняли Роберта Бентона и Дэвида Ньюмана для переписывания сценария. Бентон стал слишком занят съёмками «Позднего шоу», поэтому была приглашена жена Дэвида Лесли Ньюман, чтобы помочь мужу закончить писать сценарий. Джордж Макдональд Фрейзер был позже нанят, чтобы поработать над сценарием, но сказал, что его вклад был небольшим.

Их сценарий был представлен в июле 1976 года, и носил Кэмп-тон, включая камео-появление Телли Савалас в роли его персонажа Коджака. Сценарии «Супермена» и «Супермена II» тогда насчитывали более 400 страниц. Пред-производство началось на студии Чинечитта в Риме, где начались строительные работы и были неудачные лётные испытания. «В Италии, — вспоминал продюсер Илья Салкинд, — мы потеряли около 2 миллионов долларов [на лётных испытаниях]». Марлон Брандо узнал, что не может сниматься в Италии из-за ордера на его арест: обвинение в сексуальном непристойном поведении из фильма «Последнее танго в Париже». Производство переехало в Англию в конце 1976 года, но Гамильтон не мог присоединиться к съёмкам, потому что он был налоговым изгнанником.

Марк Робсон рассматривался как кандидат и вел переговоры о режиссуре, но после просмотра фильма «Омен» продюсеры наняли Ричарда Доннера. Доннер ранее планировал «Омен 2: Дэмиен», но был нанят в январе 1977 года за 1 миллион долларов, чтобы режиссировать Супермена и Супермена II Доннер чувствовал, что лучше начать с нуля. «Они подготавливали картину в течение года, и ни одну вещь я не мог использовать». Доннер был недоволен сценарием Пьюзо и взял Тома Манкевича для переписывания. По словам Манкевича, «ни слова из сценария Пьюзо не было использовано». «Это был хорошо написанный, но все же смехотворный сценарий. Он был 550 страниц. Я сказал: „Вы не можете снимать этот сценарий, потому что будете сниматься в течение пяти лет“», — продолжил Доннер. «Это был буквально съемочный сценарий, и они планировали снять все 550 страниц. Вы знаете, что для сценария достаточно 110 страниц, так что даже для двух фильмов это было бы слишком». Манкевич задумал, чтобы каждая семья Криптонианов носила гребень, напоминающий разные буквы, оправдывая букву «S» на костюме Супермена. Гильдия сценаристов Америки отказала Манкевичу в упоминании в титрах в качестве сценариста, поэтому Доннер указал его в титрах как "креативного консультанта, к большому раздражению Гильдии.

Подбор актёра на роль Супермена 
Первоначально было решено пригласить известного актера на роль Супермена, прежде чем Ричард Доннер был нанят в качестве режиссера. Роберту Редфорду предложили большую сумму, но он отказался, поскольку почувствовал, что слишком знаменит для роли. Берт Рейнольдс также отказался от роли, в то время как Сильвестр Сталлоне интересовался ролью, но из этого ничего не вышло. Полу Ньюману было предложено выбрать одну из ролей — Супермена, Лекса Лютора или Джор-Эл (гонорар — 4 миллиона долларов), он отказался от всех трёх ролей.

Когда было решено нанять неизвестного актера, директор по кастингу Линн Сталмастер сначала предложил Кристофера Рива, но Доннер и продюсеры сочли его слишком молодым и тощим. Более 200 неизвестных актеров прослушивались на роль Супермена.

Олимпийский чемпион Брюс Дженнер также прослушивался на главную роль. Патрик Уэйн был в составе, но отказался, когда у его отца Джона Уэйна был диагностирован рак желудка.

Нил Даймонд, и Арнольд Шварценеггер оба сильно хотели получить роль, но не были приняты во внимание. Предложение сыграть персонажа получили Джеймс Каан, Джеймс Бролин, , Кристофер Уокен, Ник Нолти, Джон Войт и Перри Кинг. Крис Кристоферсон и Чарльз Бронсон также рассматривались в качестве кандидатов на главную роль.

Джеймс Каан сказал, что ему предложили роль, но отказался. «Я просто не мог носить этот костюм».

«Мы нашли парней с невероятным телосложением, которые не могли играть, и замечательных актеров, которые не были похожи на Супермена», — вспоминал креативный консультант Том Манкевич. Поиски стали настолько отчаянными, что стоматолог жены продюсера Ильи Салкинда прошёл .

Сталмастер убедил Доннера и Илью дать Кристоферу Риву пройти экранный тест в феврале 1977 года. Рив ошеломил режиссера и продюсеров, но ему сказали, что нужно надеть «мышечный костюм», чтобы получить желаемое мышечное телосложение. Рив отказался, соблюдая строгий режим физических упражнений, возглавляемый Дэвидом Проузом. До этого Проуз хотел сыграть Супермена, но ему было отказано в прослушивании, так как он не был американцем. Проуз также прослушивался на роль персонажа по имени . Рив поменял вес с 188 до 212 фунтов за время подготовки и съёмок. Риву заплатили всего 250 000 долларов за фильмы Супермен и Супермен II, а его коллеги-ветераны получили огромные суммы денег: 3,7 миллиона долларов для Брандо и 2 миллиона долларов для Хэкмана за Супермена I. Тем не менее, Рив почувствовал: "«Супермен» дал мне много возможностей, вместо того, чтобы закрывать дверь перед моим лицом ". Джефф Ист сыграл . Реплики Иста были наложены Ривом во время постпроизводства. «Я не был рад этому, потому что продюсеры никогда не говорили мне, что они имели в виду», — прокомментировал Ист. «Это было сделано без моего разрешения, но оказалось, что все в порядке. Крис хорошо поработал, но это вызвало напряженность между нами. Мы решили наши проблемы друг с другом спустя годы». Ист также разорвал несколько мышц бедра, выполняя трюк гонок рядом с поездом. Он ежедневно проводил 3-4 часа , чтобы внешне напоминать Рива..

Съёмки 
Съёмки начались 28 марта 1977 года на студии «Pinewood», где снимались сцены с Криптоном, на тот момент фильм считался самым дорогим фильмом. Поскольку Супермена снимали одновременно с Суперменом II, съемки продолжались девятнадцать месяцев, до октября 1978 года. Съемки изначально планировалось на семь-восемь месяцев, но проблемы возникли во время производства. Джон Барри работал дизайнером производства, а  и  — художественными директорами.  и  были в титрах в качестве супервайзеров визуальных эффектов. Стюарт Фриборн был визажистом, в то время как Барри, Дэвид Томблин, Джон Глен, Дэвид Лэйн, Роберт Линн и не упомянутые в титрах Питер Даффелл и Андре де Тот снимали сцены второго блока. Вик Армстронг был нанят как координатор трюков и дублёр Рива; его жена Венди Лич была дублёром Киддер. Супермен был также последним завершённым фильмом кинематографиста Джеффри Ансуорта, который умер во время постпроизводства, работая над фильмом «Тэсс» для режиссера Романа Полански. Крепость Одиночества была построена в Shepperton Studios и на площадке Бонда в студии Pinewood. После просмотра кадров на Криптоне Warner Bros. решила заниматься прокатом не только в Северной Америке, но и за рубежом. Из-за сложностей и проблем во время съемок Warner Bros. также предоставила 20 миллионов долларов и приобрела телевизионные права.

Сцены, проходившие по сюжету в Метрополисе, снимались в Нью-Йорке, например Дейли-Ньюс-Билдинг служил местом для офисов газеты Daily Planet. Также съёмки проходили в Бруклин Хайтс. Съемки в Нью-Йорке длились пять недель, во время аварии в энергосистеме в Нью-Йорке 1977 года. Производство переместилось в Альберту для сцен, происходивших в Смолвиле, со сценой кладбища, снятой в каньоне Бейнон, сценами футбола средней школы в Баронс, и фермы Кента, построенной в Блэки. Недолгие съемки также проходили в Галлапе, Нью-Мексико, Озеро Мид и Центральный вокзал Нью-Йорка. У режиссера Доннера были конфликты с Салкиндами и Спенглером по поводу увеличения производственного бюджета и графика съемок. Креативный консультант Том Манкевич размышлял: "У Доннера никогда не было бюджета или графика. Ему постоянно говорили, что он сильно превышал бюджет и отставал от графика. В какой-то момент он сказал: «Почему бы вам просто не запланировать фильм на следующие два дня, и тогда я буду отставать на девять месяцев?».Ричард Лестер, который работал с Салкиндами в фильмах «Три мушкетёра» и «Четыре мушкетёра», был временно привлечён к работе в качестве временного сопродюсера, чтобы стать посредником в отношениях между Доннером и Салкиндами, которые на тот момент отказывались разговаривать друг с другом. Со своими отношениями со Спенглером Доннер высказался: «Однажды, если бы я его увидел, я бы его убил».

Лестеру было предложено быть указанным в титрах как «продюсер», но он отказался, оставшись без указания в титрах. Салкинд почувствовал, что привлечение второго режиссера на съемочную площадку означает, что кто-то будет готов на тот случай, если Доннер не сможет выполнить свои режиссёрские обязанности. «Пребывание там все время означало, что он [Лестер] мог заменить режиссёра», признался Салкинд. «[Доннер] не мог определиться с разными вещами». Что касается Лестера, то Доннер вспоминал: ""Он подал в суд на Салкиндов, чтобы вернуть деньги за фильмы «Три и Четыре мушкетера», которые он так и не получил. Он выиграл много своих судебных процессов, но каждый раз, когда он предъявлял иск Салкиндам в одной стране, они переезжали в другую, от Коста-Рики до Панамы и Швейцарии. Когда меня приняли на работу, Лестер сказал мне: «Не делай этого. Не работай на них. Мне сказали не делать этого, но я сделал это. Теперь я говорю тебе не делать этого, но ты, вероятно, сделаешь это и в конечном итоге расскажешь следующему парню». Лестер вошел как «посредник». Я не доверял Лестеру, и я сказал ему об этом. Он сказал: «Поверь мне, я делаю это только потому, что они платят мне деньги, которые они должны мне по иску .Я никогда не приду на твою съемочную площадку, если ты не спросишь меня. Я никогда не перейду пойду в монтажную. Если я могу чем-то помочь, позвони мне».

Было решено прекратить съемки Супермена II и сосредоточиться на том, чтобы закончить первую часть. Доннер уже завершил три четверти сиквела. Создатели фильма рискнули: если бы Супермен был кассовоым провалом, они не закончили бы Супермена II. Первоначальный кульминационный момент для Супермена II состоял в том, что Генерал Зод,  и  уничтожали планету, а Супермен путешествовал во времени, чтобы исправить ущерб.

Доннер прокомментировал: «Я решил, что если „Супермен“ будет успешным, они сделают продолжение. Если фильм не будет успешен, то сюжетная линия не приведет их на фильм».

Эффекты 

Супермен содержит крупномасштабные последовательности визуальных эффектов. Масштабная модель моста Золотые Ворота стояла 70 футов в длину и 20 футов в ширину. Другие миниатюры включали Купол Совета Криптона и Плотину Гувера. Slow motion использовалось для моделирования огромного количества воды при разрушении плотины Гувера. Крепость Одиночества была комбинацией полномасштабного набора и фоновых картин. Автокатастрофы на мосту Золотые Ворота представляли собой смесь моделей и трюков на заброшенной взлетно-посадочной полосе. Футбольный удар молодого Кларка Кента был выполнен с помощью деревянного футбольного мяча, загруженного в воздушный бластер, установленный в земле. Костюм Супермена должен был быть темно-синим, но использование синего экрана сделало его прозрачным.

Как подробно описано в документальном фильме «The Magic Behind The Cape» «Супермен: фильм» на DVD, представленном руководителем оптических эффектов Роем Филдом, в конце концов, для достижения эффекта полета использовались три метода.

Для посадок и взлетов были разработаны и использованы устройства для взлета на проволоке. На месте они были подвешены к башенным кранам, в то время как в студии сложные потолки были подвешены к потолкам студии. Некоторые из проводящих полет работ были довольно дерзкими — предпоследний выстрел, где, например, Супермен вылетает из тюремного двора. Несмотря на то, что были задействованы каскадеры, Рив сделал большую часть работы сам и был подвешен на высоте до 50 футов в воздухе. Противовесы и шкивы, как правило, использовались для достижения летного движения, а не электронные или моторизованные устройства. Тонкие провода, используемые для подвешивания Рива, как правило, удалялись из пленки в постпродакшн с использованием методов ротоскопа, хотя это было необязательно во всех снимках (при определенных условиях освещения или когда Супермен очень далеко в кадре, провода были более или менее незаметны).

Для стационарных снимков, когда виден Супермен, летящий к камере или от нее, использовались матовые технологии синего экрана. Рив фотографировали под голубым экраном. В то время как специальное устройство заставляло его накидку создавать иллюзию движения, сам актер оставался неподвижным (за исключением наклонов тела). Вместо этого использовалась комбинация длинных увеличений и уменьшений, а также входов и выходов тележки, чтобы он становился больше или меньше в кадре. Затем синий фон фотохимически удалялся, а изолированное изображение Рива «вставлялось» в матовую область фоновой фотографии. При увеличении или уменьшении изображения создается впечатление, что он улетает или направляется к содержимому фоновой пластины. Неравенство в освещении и цвете между матовым изображением и фоновой пластиной, случайное присутствие черных матовых линий (где матовая область и матовое изображение — в данном случае Супермен — не совсем совпадают) и слегка неубедительное впечатление движения, достигаемые за счет использования зум-объективов, характерны для этих снимков.

Там, где кадр отслеживается Суперменом во время его полета (например, в последовательности полетов Супермена и Лоис в Метрополисе), использовалась прямая проекция. Это включало фотографирование актеров, подвешенных перед фоновым изображением, смутно проецируемым спереди, на специальный экран, сделанный 3M, который отражал бы свет, многократно превышающий исходную интенсивность, непосредственно в комбинированной камере / проекторе. Результатом стало очень четкое и интенсивное фотографическое воспроизведение как актеров, так и фоновой пластины, с гораздо меньшим ухудшением изображения или проблемами освещения, чем при обратной проекции.

Была разработана методика, объединяющая эффект прямой проекции со специально разработанными зум-объективами. Иллюзия движения была создана увеличением масштаба изображения Рива, в то время как переднее проецируемое изображение, казалось, отступало. Для сцен, где Супермен взаимодействует с другими людьми или объектами во время полета, Рив и актеры были помещены в разнообразное снаряжение с тщательным освещением и фотографией. Это также привело к созданию зоптической системы.

Костюмы с высокой отражающей способностью, которые носили криптонцы, сделаны из того же материала 3М, который использовался для экранов фронтальной проекции, и были результатом аварии во время летных испытаний Супермена. «Мы заметили, что материал загорелся сам по себе», объяснил Доннер. "Мы разорвали материал на мелкие кусочки и приклеили его на костюмы, разработав эффект фронтальной проекции для каждой камеры. На каждой камере было немного света, и он проецировался бы в зеркало, отражался от объектива, ударялся о костюм, [и] миллионы маленьких стеклянных бусин засветятся и вернут изображение обратно в камеру ".

Музыка 
Джерри Голдсмит, который был композитором «Омен» Доннера, изначально собирался составить музыку для «Супермена». Части работ Джерри Голдсмита из «Планеты обезьян» были использованы в трейлере Супермена. Он ушел из-за конфликта планирования, и был нанят Джон Уильямс. Уильямс дирижировал Лондонским симфоническим оркестром для записи саундтрека. «Theme from Superman (Main Title)» Уильямса был выпущен как сингл, достигнув № 81 на американском Billboard Hot 100 и # 69 Cash Box Уильямсу понравилось, что фильм не воспринимал себя слишком серьезно, и что в нем было ощущение театрального эстетского вкуса.

Киддер должена была петь «Can You Read My Mind?», тексты которых были написаны Лесли Брикуссом, но Доннеру это не понравилось, и он изменил их на композицию, сопровождаемую голосом за кадром.Морин МакГоверн в конце концов записала сингл «Can You Read My Mind?» в 1979 году, хотя песня не появилась в саундтреке фильма. Он стал хитом середины чарта Billboard Hot 100 в том же году (# 52), и находился три недели под номером пять на американском чарте Adult Contemporary, а также меньше появляясь на соответствующих канадских чартах. Это также было очень незначительным хитом на диаграмме U.S. Country, достигнув # 93. И синглы Уильямса и МакГоверн содержали тематическую музыку из партитуры. Партитура заработала Джону Уильямсу номинацию на «Оскар», но он проиграл Джорджио Мородеру за фильм «Полуночный экспресс».

15 февраля 2019 года La-La Land Records выпустили полностью расширенную восстановленную партитуру Уильямса в рамках 40-летия фильма.

2000 Rhino полный альбом 

 * Ранее неизданный подбор
 ** Содержит ранее не выпущенный материал

Темы 

Супермен разделен на три основных раздела, каждый из которых имеет свою тему и визуальный стиль. Первый сегмент, посвященный Криптону, должен быть типичным для научно-фантастических фильмов, но также закладывает основу для аналогии, возникающей в отношениях между Джор-Элом и Кал-Элом. Второй сегмент, установленный в Смолвиле, напоминает фильмы 1950-х годов, а его атмосфера в маленьком городке вызвает чувство живописей Нормана Роквелла. Третий (и самый большой) сегмент, установленный в основном в Метрополисе, был попыткой представить историю супергероя с максимально возможной реалистичностью (то, что Доннер назвал «правдоподобием»), опираясь на традиционную кинематографическую драму и используя только тонкий юмор вместо любезности эстетского вкуса.

В каждом из трех действий мифический статус Супермена усиливается событиями, которые напоминают путешествие героя (или мономифа), как характеризовано Джозефом Кэмпбеллом. Каждое действие имеет различимый цикл «вызова» и путешествия: путь от Криптона до Земли в первом акте, от Смолвиля до Крепости Одиночества во втором акте, а затем от Метрополиса до всего мира в третьем акте.

Многие отметили примеры очевидной христианской символики. Доннер, Том Манкевич и Илья Салкинд прокомментировали использование христианских ссылок для обсуждения тем Супермена. Манкевич сознательно способствовал аналогиям с Джор-Эл (Бог) и Кал-Эл (Иисус). Доннер несколько скептически относится к действиям Манкевича, шутя: «Из-за этого я получил достаточно угроз смерти».

Несколько понятий и элементов образов использовались в библейских сравнениях. Джор-Эл изгоняет генерала Зода из Криптона, параллельно с изгнанием Сатаны с небес. Космический аппарат, который доставляет Кала-Эл на Землю, имеет форму Вифлеемской звезды. Кал-Эл прибывает к Джонатану и Марте Кент, которые не могут иметь детей. Марта Кент заявляет: «Все эти годы мы молились и молились о том, чтобы добрый Господь счел нужным дать нам ребенка», — по сравнению с Девой Марией.

Так же, как мало известно об Иисусе в течение его средних лет, Кларк путешествует по пустыне, чтобы узнать, кто он и что он должен делать. Джор-Эл говорит: «Живи как один из них, Кал-Эл, чтобы узнать, где нужны твоя сила и мощь. Но всегда держи в своем сердце гордость за свое особое наследие. Они могут быть великими людьми, Кал-Эл, и они хотят быть. Им только не хватает света, чтобы показать путь. По этой причине, прежде всего, их способности к добру, я послал им тебя, моего единственного сына». Тема напоминает библейское повествование о том, что Бог послал своего единственного сына Иисуса на Землю в надежде на благо человечества. Больше было видно, когда Доннер смог завершить свою версию Супермена II, в котором рассказывалось о падении, воскресении и его битве со злом. Еще одним видением было Сотворение Адама.

Христианские образы в фильмах Рива спровоцировали комментарии о еврейском происхождении Супермена. В книге Раввина Симхи Вайнштейна «Up, Up и Oy Vey: Как еврейская история, культура и ценности сформировали супергероя комиксов» говорится, что Супермен является одновременно и столпом общества, и тем, чей мыс скрывает «невинного», говоря: " Он неуклюжий, жалкий еврейский стереотип. Он Вуди Аллен. По иронии судьбы, именно в фильмах Рива персона Кларка Кента имеет наибольшее сходство с Вуди Алленом, хотя его сознательной моделью был персонаж Кэри Гранта в фильме «Воспитание крошки». Эту же тему преследуют супергероев 1940-х годов, как правило, в книге «Замаскированный под Кларка Кента: евреи, комиксы и создание супергероя» Дэнни Фингерота.

В сцене, где Лоис Лэйн берет интервью у Супермена на балконе, Супермен отвечает: «Я никогда не лгу». Салкинд почувствовал, что это важный момент в фильме, поскольку Супермен, живущий под своей тайной личностью Кларка Кента, «говорит самую большую ложь всех времен». Его роман с Лоис также заставляет его противоречить приказам Джор-Эла, чтобы избежать изменения истории человечества, путешествуя во времени, чтобы спасти ее от смерти. Супермен вместо этого принимает совет Джонатана Кента, его отца на Земле.

Выпуск 
Изначально фильм «Супермен» планировалось выпустить в июне 1978 года, к 40-летию Action Comics 1, в котором впервые был представлен Супермен, но проблемы во время съёмок отодвинули фильм на шесть месяцев назад. Монтажёр  размышлял: «Съёмки были закончены в октябре 1978 года, и это чудо, когда мы выпустили фильм два месяца спустя. Сегодня фильмы с большим бюджетом занимают от шести до восьми месяцев». Доннер, со своей стороны, хотел, чтобы у него было «еще шесть месяцев; я бы многое усовершенствовал. Но в какой-то момент ты должен свернуть картину». Warner Bros. потратила 7 миллионов долларов на продажу и продвижение фильма.

Премьера фильма «Супермен» состоялась 10 декабря 1978 года в «» в Вашингтоне, округ Колумбия, с участием режиссёра Ричарда Доннера и нескольких актёров. Три дня спустя, 13 декабря, состоялась европейская королевская благотворительная премьера в  в Лондоне, в присутствии Ее Величества Королевы Елизаветы II и принца Эндрю.

Фильм установил новый рекорд для всей отрасли в США для бизнеса в предрождественскую неделю с 12 044 352 долл. США и установил новые рекорды для Warner Bros. за лучший день открытия (2 762 112 долл. США) и трехдневный уик-энд (7 465 343 долл. США). В неделю с 22 по 28 декабря он установил абсолютный еженедельный рекорд США в размере 18 517 515 долларов США. Он также установил рекорд для однодневных доходов для Warner Bros. с доходами в размере 3 833 000 долларов. В свои третий уик-энд он собрал 13 135 498 долларов в течение четырехдневных уик-эндов, установив рекорд 18-дневного дохода в размере 43 697 365 долларов.

В Северной Америке доходы составили 134,21 млн. Долл. США, а в других странах — 166 млн. Долл. США, что составляет 300,21 млн. Долл. США во всем мире. Супермен был вторым самым кассовым фильмом 1978 года (после «Бриолин»), и стал шестым самым кассовым фильмом всех времён после его театрального показа. Это был также самый успешный фильм Warner Bros. в то время.

Критический приём 
По данным Rotten Tomatoes, 94 % из 68 критиков дали Супермену положительный отзыв со средним рейтингом 8,08 / 10. Критический консенсус на сайте гласит: «Супермен ловко сочетает в себе юмор и серьезность, пользуясь превосходным актёрским составом Рива, чтобы создать любящую, ностальгическую дань американской иконе поп-культуры». Metacritic набрал в среднем 88 баллов, что привело к «всеобщему признанию» на основе двенадцати отзывов. Фильм был признан одним из 10 лучших фильмов 1978 года. Создатели Супермена Джерри Сигел и Джо Шустер дали положительную реакцию. Шустер был «рад видеть Супермена на экране. У меня озноб. У Криса Рива просто правильное чувство юмора. Он действительно Супермен».

Роджер Эберт дал очень положительный отзыв, наградив полными четырьмя звёздами и написав: «Супермен — это чистое наслаждение, удивительное сочетание всех старомодных вещей, от которых мы никогда не устанем: приключения и романтика, герои и злодеи, потрясающие спецэффекты и остроумие. Рив отлично сыгран в роли. Любой неудачный выбор испортил бы фильм». Эберт поместил фильм в десятку лучших в 1978 году. Позже он продолжит размещать его в своём списке «Великих фильмов». Джин Сискел дал фильму три звезды из четырёх, назвав его «восхитительным беспорядком. Хорошие спектакли. Небрежное редактирование. Дешёвые нелетные спецэффекты. Забавный диалог. В общем, „Супермен“ — это картина, которую критики разрывают на части, но всё же говорят „Вы должны это увидеть“». Еженедельник Variety назвал фильм «чудесной, смешной, нелепо захватывающей фантазией», добавив, что «Как и добрый человек из стали, и его неуклюжий секретный персонаж Кларк Кент, Рив превосходен». Винсент Кэнби из «The New York Times» писал в смешанном обзоре: «Комикс Супермена был тщательно, продуманно, иногда остроумно взорван для экрана большого театра, который, хотя и занят, часто кажется пустым». Чарльз Чамплин из Los Angeles Times назвал фильм «большим разочарованием», восхваляя Рива как «спасительную силу фильма», но ссылаясь на дело злодея как «существенную проблему», обнаружив, что «даже в последовательности парики, Джин Хэкмен не абсурден, не смешён или безумно угрожающе, и то, что он делает здесь, не очевидно». Гэри Арнольд из The Washington Post написал в положительном обзоре: «Несмотря на затишье здесь и упущение, это суперпродукция оказывается поразительно изобретательной и приятной, вдвойне благословленной изощренными иллюзионистами за камерами и блестящей новой звёздной личностью перед камеры — Кристофер Рив, молодой актёр, одновременно красивый и проницательный, чтобы оправдать нелепое воображение супергероя комиксов во плоти». Дэйв Кер чувствовал, что «тон, стиль и точка зрения меняются почти от выстрела к выстрелу. Это окончательный корпоративный фильм. Лучше всего, когда он воспринимает себя всерьёз, худшим, когда он выбирает легкий выход из смешного этического вкуса. Когда Лекс Лютор вступает в действие, Хэкмен играет главного злодея, как парикмахер, оставшийся от телевизионного скетча»

В своем ретроспективном обзоре  считал, что «нет сомнений в том, что это ошибочный фильм, но это один из самых удивительных и увлекательных фильмов, снятых в 1970-х годах. Это именно то, на что рассчитывали поклонники комиксов. Однако, пожалуй, самым обнадеживающим из всех является сообщение в конце титров, объявляющее о скором прибытии Супермена 2».  — давний поклонник фильма, но критиковал элементы, которые не представляли истории о Супермене, как это видно из комиксов.  также чувствовал, что фильм слишком сосредоточен на мелкой комедии. Он также утверждал, что фильм должен был больше соответствовать духу оригинального сценария Марио Пьюзо, и назвал первые три фильма Супермена «просто раздутыми телевизионными эпизодами».

Последующие выпуски ТВ и домашних медиа

Расширённая телевизионная версия 
В то время как по контракту Ричард Доннер имел основной редакторский контроль над тем, что было театрально выпущено, у Салкиндов был редакторский контроль над тем, что было показано за пределами кинотеатров. Это стало результатом сделок, заключённых между продюсерами и телекомпанией ABC до выхода фильма. С финансовой точки зрения, чем больше отснятого материала для телевидения будет восстановлено, тем больше будет выручка за трансляцию (продюсеры платят по минутам за каждый добавленный отснятый материал). Во время производства фильма Александр и Илья Салкинд были вынуждены продать все больше и больше своих прав обратно в Warner Bros. в обмен на финансовую помощь, поэтому Warner Bros. получит права на распространение театрального и домашнего видео. Таким образом, к 1981 году, когда телевизионные права вернулись к Салкндам, продюсеры уже подготовили 3-часовую и 8-минутную версию, которая фактически была первой версией фильма, визуально заблокированной до того, как она была отредактирована для театрального выпуска. Это расширённое сокращение, которое будет использоваться для всемирного телевизионного распространения, акционировано около 45 минут видеозаписей и музыки, удаленных из театральной версии. Сети и станции могут затем редактировать свою собственную версию по своему усмотрению. Эта редакция широко известна как «Международная телевизионная версия Салкиндов» ().

ABC транслировал телевизионный дебют Супермена в течение двух вечеров в феврале 1982 года с большинством неиспользованных кадров. 182-минутная версия сети (которая была немного сокращена для контента) была повторена в ноябре того же года, на этот раз полностью за один вечер. Оставшиеся две передачи ABC были представлены в оригинальной театральной версии.

Когда в 1985 году телевизионные права были переданы Warner Bros., CBS в последний раз транслировала фильм по сетевому телевидению в его театральной версии. Когда фильм вошёл в синдикационный рынок в 1988 году (после запуска игры на платном кабеле) Телеканалам предлагался расширённый срез или театральная версия. Станции, которые показали расширенную версию отредактировали вторую половину, чтобы добавить больше рекламного времени и «ранее включённых …» сокращенных сцен, как это делал ABC в 1982 году.

В 1994 году (после переиздания платного кабеля и его обязательного выхода в USA Network) Warner Bros. Television синдицировали полную 188-минутную международную телевизионную версию, наиболее популярную на канале Лос-Анджелеса . Самыми заметными дополнениями, невиданными на американском телевидении, были две дополнительные сцены, которые никогда не видели прежде, в дополнение к тому, что было ранее восстановлено. Эта версия также появилась за пределами Лос-Анджелеса. Например, 7-й канал , филиал ABC из Вашингтона, округ Колумбия, в июле 1994 года выпустил расширённую версию. Поскольку его первое известное вещание было на вышеупомянутом KCOP, это также известно в кругах поклонников как «Версия KCOP».

Существовали различные расширённые телевизионные версии, каждая из которых транслировалась в разных странах. Большинство из них находятся в режиме пансканирования и сканирования, как они были сделаны в 1980-х годах, когда фильмы не были упакованы в почтовые ящики, чтобы сохранить театральное соотношение сторон на старых телевизорах.

До 2017 года считалось, что качество расширённой версии сетевого телевидения уступает любому театральному или предыдущему выпуску домашнего видео, потому что оно было освоено в 16 мм (с использованием «») и сделано монофоническое микширование звука, как к тому времени. расширенный срез был подготовлен в 1981 году, стерео не было доступно в телевизионных передачах (фактически, 16-миллиметровые телевизионные отпечатки были сделаны и обработаны на видео NTSC со стандартным разрешением для первоначальных сетевых передач ABC). Однако во время инвентаризации библиотеки Warner Bros. был обнаружен мастер IP полной 188-минутной телевизионной версии. Этот мастер с восемью барабанами не был отмечён соотношением сторон, но отпечаток был проверен и, как оказалось, был в правильном отношении Panavision 2,35: 1. Это было источником выпуска Blu-Ray коллекции Warner Archive Collection, который официально будет называться «Супермен: фильм расширённая версия» (), выпущенного 3 октября 2017 года. Релиз видео был визуально восстановлен отделом визуализации WB, и, кроме начальных и конечных титров (которые в настоящем стерео), фильм представлен в расширённой версии монофонического звукового микса для телевидения. Этот конкретный выпуск также включает в себя другую версию, обсуждаемую ниже.

Другие издания 
Когда Майкл Тау и Warner Home Video начали работу по  в 2000 году, только восемь минут добавленного материала, который использовался в телевизионном ролике, можно было считать восстановленным в версию, которую режиссёр Ричард Доннер теперь называет своей любимой версией фильма. Тау решил, что некоторые дополнительные кадры не могут быть добавлены из-за плохих визуальных эффектов. Тау почувствовал, что «на темп сюжета фильма негативно повлияют [и возникли] проблемы с синхронизацией, когда [кадры] совпадают с музыкальной партитурой Джона Уильямса и т. д.… Сокращение фильма, показанного на KCOP, было сделано вместе, чтобы сделать фильм длиннее, показывается по телевизору в качестве телевизионной станции, которая платит за трансляцию фильма одну минуту. Версия „“ предназначена для лучшего просмотра в истинном духе создания фильма». 23 марта в Остине, штат Техас, состоялся специальный тестовый показ Специального издания с планами относительно более широкого театрального выпуска в конце того же года, чего не произошло. В мае 2001 года Warner Home Video выпустила специальное издание на DVD. Режиссер Ричард Доннер также помогал, работая над проектом чуть больше года. Релиз включал в себя создание документальных фильмов, снятых Тау, и восемь минут восстановленных кадров.

Тау объяснил: «Я работал над Леди-ястребом, и именно так я действительно встретил Дика [Доннера] и Тома Манкевича. Я имел обыкновение слышать те замечательные истории в режущей комнате, которые Том, Дик и  рассказывали о Супермене, и вот как я идеи для сюжетов „Полет“ и „Создание Супермена“». Доннер прокомментировал: «Есть несколько снимков, когда костюм Криса [Рива] выглядел зелёным. Мы вошли и убрали это, возвращая цвет туда, где это должно быть.» Тау хотел сделать фильм короче: «Я хотел взять чертово стихотворение, в котором Лоис читает стихотворение („Can You Read My Mind“), когда они летают. Я также хотел вынести большую часть этой машины. Погоня, где это было просто общее действие … Это было похоже на двухминутную автомобильную погоню. Но Дик не хотел вынимать [это] из [или] стихотворения.» За этим последовал релиз бокс-сета в том же месяце, содержащий издания Супермена 2, Супермена 3 и Супермена 4: В поисках мира. В ноябре 2006 года было выпущено специальное издание из четырёх дисков, за которым последовали релиз HD DVD и Blu-ray. Также доступны (с другими фильмами) 9-дисковая «Коллекция Супермена Кристофера Рива» () и 14-дисковый «Супермен Окончательное Коллекционное издание» ().

6 ноября 2018 года (после всемирного театрального возрождения в течение всего года, посвященного 40-летию оригинального релиза фильма), Warner Bros. Home Entertainment выпустили Ultra HD Blu-ray Супермена, представленный в новой передаче Dolby Vision оригинала театральная версия прямо с оригинального негатива камеры, с оригинальным стерео миксом 70 мм / 6 дорожек, воспроизведенным в формате 5.1, в дополнение к ремиксу 2000 года в Dolby Atmos. Этот новый выпуск также включает в себя стандартный Blu-Ray театральной версии, а также некоторые дополнительные функции, перенесенные из предыдущих видео-релизов, и цифровые копии как театральных, так и трёхчасовых телевизионных версий.

Наследие 
Супермен был номинирован на три премии Оскар («Лучший монтаж» (Стюарт Бейрд), «Лучшая музыка» (Джон Уильямс) и «Лучший звук» (Гордон К. МакКаллум, Грэм В. Хартстоун, Николас Ле Мессюриер и Рой Чарман)) и получил премию «Оскар» за особые достижения за визуальные эффекты. Доннер публично выразил отвращение по поводу того, что постановщик Джон Бэрри и кинематографист Джеффри Ансуорт не были признаны Академией.

Супермен также имел успех на 32-й церемония вручения наград премии BAFTA. Кристофер Рив победил в номинации «Лучший новичок», а Джин Хэкмен, Джеффри Ансуорт, Барри и звуковые дизайнеры — были номинированы как «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший звук» соответственно. Фильм получил премию Хьюго за лучшую постановку. На 6-й церемоний премий Сатурн Марго Киддер, Джон Барри, Джон Уильямс и отдел визуальных эффектов получили награды, а фильм победил в номинации Лучший научно-фантастический фильм. Рив, Хэкман, Доннер, Валери Перрин и художники по костюмам Ивонн Блейк и Ричард Бруно также были номинированы за свои работы. Кроме того, Уильямс был номинирован на 36-й премии «Золотой глобус» за лучшую музыку и получил премию Грэмми за лучший саундтрек для визуальных медиа. В 2007 году Общество специалистов по визуальным эффектам назвало Супермена 44-м наиболее влиятельным использованием визуальных эффектов всех времён. В 2008 году журнал Empire назвал его 174-м величайшим фильмом всех времен в списке 500. В 2009 году в еженедельнике Entertainment Weekly Супермен занял 3-е место в списке «Самые крутые герои всех времен в поп-культуре».

С успехом фильма было сразу решено закончить Супермен 2. Илья, Александр Салкинд и Пьер Спенглер не просили Доннера вернуться, потому что Доннер критиковал их на этапе огласки фильма. В январе 1979 года Доннер прокомментировал: «Я бы снова работал со Спенглером, но только на моих условиях. Пока ему нечего сказать в качестве продюсера, и это всего лишь связь между Александром Салкиндом и его деньгами, это нормально. Если они этого не сделают не хочу этого на тех условиях, тогда им нужно выйти и найти другого режиссёра, это точно, как дерьмо, буду не я». Марго Киддер, которая сыграла Лоис Лейн, была недоволена решением продюсеров, а также критиковала Салкиндов во время огласности. Киддер сказала, что в результате ей дали только эпизодическую роль для Супермена 3, а не главную вспомогательную роль. Джек О’Халлоран, который изобразил Нона, заявил: «Было здорово работать с Доннером. Ричард Лестер был таким же большим мудаком, как Салкинды». Были выпущены еще два фильма, «Супермен 3» (1983) и «Супермен 4: В поисках мира» (1987). Возвращение Супермена было выпущено в 2006 году. Режиссёр Брайан Сингер назвал Супермена 1978 года влиянием на Возвращение Супермена и использовал восстановленные кадры Брандо в роли Джор-Эла. Супермен 2: Версия Ричарда Доннера также была выпущена в 2006 году.

Финальная сцена фильма, в которой Супермен летит высоко над Землёй на рассвете и разбивает четвёртую стену, чтобы кратко улыбнуться камере, показан в конце каждого фильма Супермена с Ривом в главной роли. Возвращение Супермена воссоздало кадр с ведущим актёром Брэндоном Раутом.

Поскольку Супермен был запущен в производство до выхода «Звёздных войн» (май 1977 года) и «Близких контактов третьего степени» (ноябрь 1977 года), некоторые обозреватели считают, что эти три фильма коллективно открывают возрождение большого рынка научно-фантастических фильмов в 1980-х годах. Это, безусловно, мнение продюсера Супермена Ильи Салкинда и некоторых, кто брал у него интервью, а также ассистента кинопроизводства Брэда Лохана. Другие наблюдатели истории кино, как правило, приписывают возрождение научно-фантастических фильмов просто произведениям Лукаса и Спилберга и считают Супермена первым из нового цикла фильмов, выпущенного первыми двумя. Илья Салкинд отрицает какую-либо связь между Суперменом, который начал сниматься в марте 1977 года, и другими фильмами, заявляя, что «я не знал о „Звёздных войнах“; „Звёздные войны“ не знали о „Супермене“; „Близкие контакты“ сделали не знаю о „Супермен“. Он действительно был полностью независимым — никто ни о чем не знал». Супермен также определил супергеройский жанр как жизнеспособный вне производства малобюджетных субботних утренних сериалов. Режиссёр Кристофер Нолан процитировал видение Ричарда Доннера и масштаб Супермена, когда представил концепцию «Бэтмен: Начало» с Warner Bros. в 2002 году.

Фильм вдохновил песню The Kinks 1979 года «» (), когда главный композитор группы Рэй Дэвис посмотрел фильм в конце 1978 года.

В 2006 году комикс «» () дебютировал в комиксах «Action Comics», в соавторстве с режиссёром Супермена Ричардом Доннером.

В декабре 2017 года фильм был отобран для сохранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса США за значимость «в культурном, историческом или эстетическом отношении»

Награды и номинации 
Списки American Film Institute
 100 лучших героев и злодеев по версии AFI: 2003 год
 Супермен (Кларк Кент) — герой (26 место)
 Лекс Лютор — злодей
 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет по версии AFI:
 Can You Read My Mind — номинация
 100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI:
 «I’m here to fight for truth, justice, and the American way.» — номинация
 Лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет по версии AFI — номинация
 100 самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет по версии AFI — номинация
 10 лучших американских фильмов в 10 классических жанрах по версии AFI — номинация «Фэнтези фильм»

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Отзыв и критика фильма  Роджер Эберт

Фильмы США 1978 года
Супермен (серия фильмов, 1978)
Фильмы Ричарда Доннера
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о путешествиях во времени
Фантастические фильмы 1978 года
Фильмы по сценариям Марио Пьюзо
Национальный реестр фильмов
Фильмы с музыкой Джона Уильямса
Работы, получившие премию «Хьюго» за лучшую постановку
Фильмы, спродюсированные Пьером Спенглером
Фильмы по сценариям Роберта Бентона
Фильмы по сценариям Дэвида Ньюмана
Фильмы по сценариям Лесли Ньюман